Ізабелла I (1170-1190) — графиня Артуа (з 28 квітня 1180), королева-консорт Франції (з 18 вересня 1180).
 Ізабелла I (1172—1205) — королева Єрусалиму (1192—1205).
 Ізабелла I Вірменська (1216/1217 — 1252) — королева Кілікійського царства (1226—1252).
 Ізабела I (1451—1504) — королева Кастилії (1474—1504), Арагону (з 1479) і Гранади (з 1492).